Nausithoidae är en familj av maneter. Nausithoidae ingår i ordningen ringmaneter, klassen maneter, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Nausithoidae 23 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ringmaneter
Nausithoidae